Miejscowości o tej nazwie:
 Mayorga – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Raúl Holguer López Mayorga – rzymskokatolicki duchowny
 Ricardo Mayorga – nikaraguański bokser
 Roy Mayorga – amerykański muzyk i kompozytor